Lucilia sericata — космополитно распространённый вид двукрылых семейства каллифорид.

Описание 
Самки длиной 10—14 мм, откладывают от 130 до 172 яиц.

Биология 
Личинки могут вызывать назальный, мочеполовой и оральный миазы. Паразитируя у пациентов больниц, являются переносчиками внутрибольничной инфекцией. Известны смертельные случаи

Мухи этого рода изучаются судебной энтомологией для определения времени смерти, а также ветеринарией, так как они являются и паразитами домашних животных.

Примечания 

Каллифориды
Животные, описанные в 1826 году
Насекомые Австралии
Насекомые Северной Америки
Насекомые Южной Америки
Насекомые Африки
Насекомые Евразии
Животные-космополиты
Паразиты